Chait, parfois transcrit Khait est un patronyme juif de l'hébreu :  (tailleur). Il est notamment porté par :

 Galit Chait (1975-), patineuse artistique
 , écrivain pour le magazine New York
 , compositeur religieux et auteur
  (1917-1997), exécutif en publicité, pionnier de la vente par correspondance
  (1938-2000), scénariste russe
  (1939-), écrivain et journaliste
  (1928-), réalisateur
  (1971-), acteur
  (1897-1966), compositeur

Voir aussi